Roca kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Roca (ö), 
 Roca (udde),

Argentina 

 Departamento de Rosario Vera Peñaloza, kommun, La Rioja,

USA 

 Roca, Nebraska, ort, Lancaster County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar